RMI:
 RMI () — программный интерфейс вызова удаленных методов в языке Java
 RIFF MIDI — формат MIDI-треков, использующий формат файла-контейнера RIFF
 RMI Corporation — компания-разработчик микропроцессоров и систем на кристалле
 Rocky Mount Instruments — производитель электронных музыкальных инструментов